Ana María de Brandeburgo (Rheinberg, 3 de febrero de 1567 – Wolin, 14 de noviembre de 1610), fue una princesa de Brandenburgo por nacimiento, y Duquesa de Pomerania por matrimonio.

Vida 
Ana María era un miembro de la Casa de Hohenzollern, e hija del príncipe elector Juan Jorge de Brandeburgo (1525-1598) y de su segunda esposa Sabina de Brandeburgo-Ansbach (1548-1575). 

Se casó el 8 de enero de 1581, con el duque Barnim X de Pomerania y recibió el distrito de Bytów, en la frontera de Casubia. Después de que su marido murió en 1603, Ana María vivió en el Castillo de Wolin en Wolin. Existen registros exactos de los ingresos y gastos del distrito de Wolin durante su reinado; que fueron menos de los ingresos del distrito de Bytów y Ana María fue compensada económicamente por la diferencia. 

Murió el 14 de noviembre de 1610, a los 43 años de edad.

Ancestros

Referencias
 Samuel Buchholtz: Versuch einer Geschichte der Churmarck Brandenburg von der ersten Erscheinung der deutschen Sennonen an bis auf jezige Zeiten, vol. 3-4, F. W. Birnstiel, 1767, p. 488
 Ge. Wilh. v Raumer: Die Insel Wollin u. das Seebad Misdroy, Decker, 1851, p. 151 ff

Duquesas consortes de la casa de Hohenzollern
Nobles alemanas del siglo XVI
Nobles alemanas del siglo XVII
Duques de Pomerania